Stanciu ist der Familienname folgender Personen:

 Anișoara Stanciu (* 1962), rumänische Weitspringerin
 Constantin Stanciu (1907–1986), rumänischer  Fußballspieler
 Daniela Stanciu (* 1987), rumänische Hochspringerin
 Nicolae Stanciu (* 1993), rumänischer  Fußballspieler
 Simion Stanciu (1949–2010), Künstlername Syrinx, rumänischer Panflötist
 Ulrich Stanciu (* 1947), deutscher Buchautor und Journalist